Ignazio Isler – religioso, scrittore e poeta italiano
 María Gabriela Isler – modella venezuelana, Miss Venezuela 2012
 J. J. Isler –  velista statunitense che ha partecipato all'America's Cup 1995
 Samantha Isler – attrice statunitense